Prim steht für:

 Algorithmus von Prim zur Berechnung eines minimalen Spannbaumes in einem Graphen
 kroatisches Musikinstrument, siehe Bisernica
 norwegischer Braunkäse
 abgeleitet vom Wort (Back)-Pflaume eine Bezeichnung für Kautabak
 Prim (Uhrenmarke), traditionelle tschechische Uhrenmarke

Prim (von  ‚der erste‘) kann verschiedene Bedeutungen haben:
 Prim (Liturgie), Teil des Stundengebets der katholischen Kirche
 Prime, musikalisches Intervall
 erster Ton einer Tonleiter, siehe Tonika
 erste Geige in einer osteuropäischen Zigeunerkapelle, gespielt vom Prímás
 als Abkürzung in Österreich für Primarius (Chefarzt)
 eine Parade im Fechtsport, siehe Prim (Fechten)

in der Mathematik:

 allgemeiner ein Element eines kommutativen unitären Ringes, wenn es ein Primelement ist
 Eigenschaft einer Zahl, eine Primzahl zu sein
 relativ prim sind zwei Zahlen, die teilerfremd sind, siehe Teilerfremdheit

Orte:

 Prim (Arkansas), Stadt in den USA
 Prim (Neckar), rechter Zufluss des Neckars in Rottweil, Landkreis Rottweil, Baden-Württemberg

Familienname:

 Juan Prim (1814–1870), katalanischer General und Politiker und Ministerpräsident von Spanien
 Monique Prim (* 1947), französische Filmeditorin
 Robert C. Prim (* 1921), US-amerikanischer Mathematiker
 Suzy Prim (1895–1991), französische Schauspielerin
 Tommy Prim (* 1955), schwedischer Radrennfahrer

Přím steht für:

 Dolní Přím, Dorf in Böhmen, als Nieder Prim Kampfplatz in der Schlacht bei Königgrätz

Siehe auch:
 Priem
 Primm
 Prims
 Brim